Гудимов — прізвище, досить поширене в Україні, Білорусі та Росії. Жіноча форма — Гудимова. Відомі носії:
 Гудимов Іван Васильович — радянський артилерист, Герой Радянського Союзу
 Гудимов Іван Кирилович — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу
 Леонтій (Гудимов) — єпископ Російської православної церкви, митрополит Донецький і Слов'янський